Ricard Benavent i Estivill (Barcelona, 28 de gener de 1867 - ?, 1896)  Fou un director, compositor i literat.

Fill del pintor de Reus Gaietà Benavent Rocamora i de Concepció Estivill i Rocamora també de Reus. Nebot de Enric Benavent Rocamora , qui fou fundador del liceu Benavent l'any 1873, on s'impartien classes de música i idiomes. Fou director d'orquesta i també director del Centre Musical Benavent de Madrid, ciutat en la que va residir durant un temps. Va morir l'any 1896

Algunes de les seves obres son:
 Música escènica: cambio de papeles, la favorita del serralo, la trompa de caza.
 Música sinfónica: capricho sinfónico, gran galop descriptivo ¡¡pum!!, obertura en do natural

Referències 
Alonso, Celia «Benavent, Estivill, Ricardo», Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: SGAE, 1999-2002

Compositors barcelonins contemporanis